Veini Vehviläinen (né le  à Jyväskylä en Finlande) est un gardien de but professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie 
Formé au Palokan Kiekko, Vehviläinen passe ses années juniors avec le JYP Jyväskylä. Il fait ses débuts professionnels avec le club-école de la formation, le JYP-Akatemia, en 2014. En prévision du repêchage de 2015, il est classé  meilleur espoir chez les gardiens européens. Il est cependant ignoré lors de l'événement. Pour le repêchage suivant, il est cette fois classé  espoir européen, mais est de nouveau ignoré. Pendant cette période, il prend un rôle plus régulier avec le JYP, puis le Sport Vaasa et le Kärpät Oulu. Il faut attendre l'édition de 2018 pour que le nom de Vehviläinen soit appelé lors d'un repêchage alors qu'il est repêché  par les Blue Jackets de Columbus. Le , Vehviläinen signe un contrat d'entrée de deux ans avec les Blue Jackets.

Il représente la Finlande au niveau international. Il fait partie des 25 joueurs sélectionnés par son pays pour participer au championnat du monde de 2019. Il s'agit de sa première sélection sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2012-2013||JYP Jyväskylä U16|| Jr. C SM-sarja Q|| 1|| || || || || || 4,08|| 87,9|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2012-2013||JYP Jyväskylä U16|| Jr. C SM-sarja|| 3|| || || || || || 2,00|| 93,8|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2012-2013||JYP Jyväskylä U18|| Jr. B SM-sarja|| 25|| || || || || || 3,01|| 91,8|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2012-2013||JYP Jyväskylä U20||Jr. A SM-Liiga|| 1|| || || || || || 3,23|| 93,3|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014||JYP Jyväskylä U18|| Jr. B SM-sarja|| 4|| || || || || || 3,75|| 86,2|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014||JYP Jyväskylä U20||Jr. A SM-Liiga|| 29|| || || || || || 2,89|| 91,9|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2014-2015||JYP Jyväskylä U20||Jr. A SM-Liiga|| 17|| || || || || || 3,09|| 91,8|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2014-2015|| JYP-Akatemia|| Mestis|| 26|| || || || || || 2,57|| 91,7|| 0 || 2 || 4|| || || || || 2,56|| 92,2|| ||  
|-
|2014-2015|| JYP Jyväskylä||Liiga|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2015-2016|| JYP Jyväskylä|| Liiga|| 28|| 15 || 7 || 4 ||  || 56 || 2,04 || 92,5 || 3 || 2 || 3|| || || || || 3,70|| 79,6|| ||  
|-
|2015-2016|| JYP-Akatemia|| Mestis|| 7|| || || || || || 2,92|| 92,5|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2016-2017|| JYP Jyväskylä|| Liiga|| 9|| 2 || 5 || 2 || 499 || 19 || 2,29|| 91,2|| 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2016-2017|| JYP-Akatemia|| Mestis|| 7|| || || || || || 2,45|| 90,4|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2016-2017|| Sport Vaasa|| Liiga|| 9|| || || || || || 2,12|| 92,3|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2017-2018|| Kärpät Oulu|| Liiga|| 35 || 20 || 5 || 8 ||  || 64 || 1,89 || 92,5 || 4 || 10 || 17|| || || || || 1,57|| 93,3|| ||  
|-
|2018-2019|| Kärpät Oulu|| Liiga|| 38|| 25 || 8 || 5 ||  || 60 || 1,47 || 93,9 || 6 || 14 || 17|| || || || || 1,47|| 93,9|| ||  
|-
| 2019-2020 || Monsters de Cleveland || LAH || 33 || 10 || 18 || 4 ||  || 88 || 2,76 || 90,1 || 3 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2020-2021 || JYP Jyväskylä|| Liiga || 12 || 3 || 7 || 3 || 793 || 42 || 3,18 || 89,6 || 1 || 12 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 1 ||  0 ||  0 ||  0 ||  11 ||  1 ||  5,63 ||  75,0 ||  0 ||  0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH || 4 || 1 || 3 || 0 || 221 || 12 || 3,26 || 90,8 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2021-2022|| Brynäs IF || SHL ||  ||

Internationales

Références 

Naissance en février 1997
Naissance à Jyväskylä
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Brynäs IF
Gagnant du trophée Urpo-Ylönen